El término El Temple puede hacer referencia a:

Geografía 
 El Temple (Huesca), lugar español perteneciente al municipio de Gurrea de Gállego, provincia de Huesca, Aragón.
 El Temple (La Coruña), parroquia civil española del municipio de Cambre, provincia de La Coruña, Galicia.

Religión 

 A la Orden del Temple, orden de caballería militar de la Edad Media.